Ludwik Węgierski – król Węgier 1342-1382, król Polski 1370-1382
 Ludwik I Anjou – książę Andegawenii 1360-1384
 Ludwik II Anjou – książę Andegawenii 1384-1417
 Ludwik III Anjou – książę Andegawenii 1417-1434